О́льга — парусный фрегат Российского императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, однако был вооружён 54 орудиями. Заложен 15 июля 1826 года на Соломбальской верфи. Строитель В. А. Ершов. Спущен 21 мая 1827 года, вошел в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м.;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м.;
 Осадка = 3,9 м.;
 Арт. вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
В июле-августе 1827 во главе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт.

Участие в войне с Турцией 1828—1829 годов 

 В составе эскадры контр-адмирала П. И. Рикорда в июне 1828 вышел из Кронштадта в Средиземное море и в сентябре 1828 прибыл в Ла-Валлетту.
 11 октября 1827 эскадра покинула Мальту и 2 ноября 1827 пришла к острову Тенедос для блокады пролива Дарданеллы.
 В 3.1829 фрегат ушел от Дарданелл и в составе эскадры графа вице-адмирала Л. П. Гейдена крейсировал в Архипелаге.
 17.1.1830 вместе с эскадрой контр-адмирала М. П. Лазарева ушел из Архипелага и 13.5.1830 вернулся в Кронштадт.
 В 7-9.1830 находился в практическом плавании в Финском заливе.
 В 1831 конвоировал транспортные суда в Данциг, затем крейсировал в Балтийском море.
 В 1832 тимберован в Кронштадте.
 В 1834, 1836—1840, 1842 и 1843 находился в практических плаваниях в Финском заливе и Балтийском море.
 3.7.1836 на Кронштадтском рейде участвовал в торжественной встрече Балтийским флотом ботика Петра I.
 В 1844—1846 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде.
 Разобран в 1849.

Командиры:
 А. П. Лазарев (1827);
 А. Ф. Северюков (1828—1830);
 П. Н. Лугвенев (1831, 1834);
 И. Г. Трамбицкий (1836—1838);
 В. П. Небольсин (1839);
 Н. П. Потулов (1840);
 А. А. Бахтин (1842—1846).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством